MotoGP Италии было 5-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Эта гонка прошла с 29 мая по 31 мая 2009 года на гоночной трассе Муджелло.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Примечания 
 

Италия